

Persone 
Yumi Hogan (nata 1959) – First Lady del Maryland
Kim Yu-mi (nata 1979) – calciatrice sudcoreana
Kim Yoo-mi (nata 1980) – attrice sudcoreana
Kim Yu-mi (nata 1990) – Miss Corea 2012

Altro 
 Yumi Kim – marchio di vestiario